SVB est un sigle ou acronyme, qui signifie :
 Aérodrome de Sambava à Madagascar, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Silicon Valley Bank, banque américaine.
 Strong Virtuell Banque, système de transfert d'argent.

Code